Kreuzeiche steht für:

 Kreuzeiche (Granitz), Eiche im Waldgebiet Granitz auf Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Kreuzeiche (Lehrberg), Stieleiche nordwestlich von Ansbach bei Hürbel am Rangen
 Kreuzeiche (Brombach), eine rund 400 Jahre alte Eiche, die 2016 wegen Fäulnis gekappt werden musste

Siehe auch:
 Stadion an der Kreuzeiche, Fußballstadion in Reutlingen